New Lisbon ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Lisbon (Indiana)
 New Lisbon (New Jersey)
 New Lisbon (New York)
 New Lisbon (Wisconsin)
 New Lisbon Township (Stoddard County, Missouri)